Frings ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Frings (1893–1968), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Neuss
 Andreas Frings (* 1975), deutscher Osteuropahistoriker und Hochschullehrer
 Bernhard Frings (* 1964), deutscher Historiker
 Elmar Frings (1939–2002), deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Heinrich Frings (1885–1946), deutscher Reichsgerichtsrat
 Joseph Frings (Politiker) (1860–1901), preußischer Landrat
 Josef Frings (1887–1978), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Köln und Kardinal
 Ketti Frings (1909–1981), US-amerikanische Drehbuchautorin und Pulitzerpreisträgerin
 Klaus Frings (1936–1968), deutscher Pressefotograf und Opfer der Studentenunruhen
 Kurt Frings (1908–1991), deutsch-amerikanischer Boxer und Hollywood-Künstleragent
 Marc Frings (* 1981), Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
 Matthias Frings (* 1953), deutscher Journalist, Fernsehmoderator und Schriftsteller

 Theodor Frings (1886–1968), deutscher Germanist
 Thomas Frings (* 1960), deutscher katholischer Priester
 Torsten Frings (* 1976), deutscher Fußballspieler

Unternehmen
 Heinrich Frings, Maschinen- und Anlagenbauunternehmen für Fermentationsanlagen 

Siehe auch:
 Fring